Щеглев — русская фамилия.

Известные носители 
 Щиглев, Владимир Романович (1840—1903) — русский поэт-юморист и драматург XIX века.
 Щиглев, Михаил Романович (1834—1903) — русский хоровой дирижёр, композитор и педагог.